Itaoca, município do estado de São Paulo
 Itaoca (Cachoeiro de Itapemirim), distrito
 Itaoca (Fortaleza), bairro
 Itaoca (São Gonçalo), bairro